Бага́ж:

 Багаж —  груз (вещи, иные материальные ценности), упакованный для отправления транспортом и перевозимый отдельно от пассажира.
 «Багаж» — стихотворение поэта Самуила Яковлевича Маршака, написанное в 1926 году.
 «Багаж» — 21-я серия 6-го сезона американского телесериала «Доктор Хаус».